Bahía Honda oder Bahia Honda  heißen folgende geographische Objekte:

 Bahia Honda Key, Insel der Florida Keys, USA
 Bahía Honda (Kuba), Bucht, Stadt und Municipio auf Kuba
 Bahía Honda (Kolumbien), Bucht in Kolumbien